Пуцавац може да се односи на следеће:
 Пуцавац (риба), врста слатководне рибе
 Пуцавац (биљка), врста биљке из породице каранфила